Lac Noir kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Noir, Québec, sjö,

Schweiz 

 Schwarzsee (sjö i Schweiz), kantonen Fribourg, 

Robotskapade Kanadaförgreningar